Маргари́та Вале́рьевна Шу́бина (укр. Маргарита Валеріївна Шубіна, род. 4 апреля 1966, УССР) — советская, российская и украинская актриса и режиссёр. Заслуженная артистка России (2009).

Биография 
Родилась 4 апреля 1966 года.

В детстве училась в художественном училище. В старших классах победила на городской олимпиаде по литературе и получила направление в Литературный институт имени Горького. Но ни художницей, ни писательницей Маргарита Шубина не стала. По её собственным словам, она «росла сорвиголовой и хулиганкой» и из-за неусидчивости не смогла долго сидеть за мольбертом или писать романы.

Во время обучения на четвёртом курсе ГИТИСа на курсе у О. Я. Ремеза Маргарите Шубиной поступило предложение от А. А. Гончарова сыграть в Театре им. Маяковского. Благодаря её великолепной актёрской игре после окончания Маргаритой Шубиной РАТИ в 1987 году к ней поступили приглашения почти от всех театров столицы, но актриса предпочла другим Театр имени Моссовета, в котором служит и сейчас.

Считается, что дебютной картиной Маргариты Шубиной был фильм Вадима Зобина «Воскресенье, половина седьмого», снятый в 1988 году. Однако на самом деле актриса дебютировала в кино в 1984 году, снявшись в картине Михаила Туманишвили «Полоса препятствий». С тех пор она снялась в нескольких незаметных ролях в кино. Большую известность Маргарите Шубиной подарила роль фельдшера Орловой в телесериале «Неотложка» режиссёров Анатолия Артамонова и Геннадия Каюмова. С тех пор Маргарита Шубина стала активно сниматься в кино. Сейчас на её счету около 40 ролей, а ещё на данный момент снимается картина «Люди жили и не знали» — дебют Маргариты Шубиной в качестве режиссёра. Очень часто она играет несчастных в личной жизни женщин — капитан Махова в телесериале «МУР есть МУР», Раечка в телесериале «Эшелон», Тоня в фильме «Нежный барс», Любка в телесериале «Сваты».

24 апреля 2009 года указом Президента России Маргарите Шубиной присвоено звание «Заслуженная артистка России».

Муж актрисы — её бывший однокурсник Владислав, в прошлом актёр театра, а ныне бизнесмен. У супругов двое сыновей — Максим и Серафим. Крёстным отцом Максима был Андрей Ильин, а крёстными родителями Серафима — Александр Самойленко и Влада Садовская.

Творчество

Театральные работы 
 «Калигула» — Цезония
 «Бег» — Люська
 «Женский стол в „Охотничьем зале“» — Шаганэ
 «Мать Иисуса» — дочь
 «Ошибки одной ночи» — Кэт Хардкэстль
 «Школа жён» — Жоржетта
 «Утешитель вдов» — Грациэлла
 «Двенадцатая ночь» — Оливия
 «Дама! Дама! Ещё дама!..» — Замухрышкин
 «Фома Опискин» — Татьяна Ивановна
 «Крошка Цахес» — фрау Лиза
 «Ревизор» — Анна Андреевна

Фильмография

Актриса 
  — Полоса препятствий
  — Воскресенье, половина седьмого — Вера Ломакина, «подруга» Сони
 1988 — Белые вороны — Шубина, дежурная в гостинице
  — Отель «Эдем» — Любовь
  — На Тебя уповаю — Светка, воспитательница в детдоме
 1992 — Рукопись
  — На углу, у Патриарших — Нинка
 1995 — Чёрная вуаль — Мария Игнатова, прислуга, любовница Рокшина
  — Хорошие и плохие — Зина
  — Марш Турецкого — Божена
 2001 — Мамука
 2001 — Семейные тайны — адвокат Лариса Рогозина
 2001— — Ростов-папа — Алина / Кармен
  — Атлантида
  — Другая женщина, другой мужчина… — Клара, подруга Марины
 2003 — Москва. Центральный округ — Галина Хомская, певица
 2003— — Неотложка — Надежда Михайловна Орлова, фельдшер скорой помощи
 2003 — Полосатое лето — врач
 2004 — Возвращение Титаника 2 — Капитолина
 2005 — МУР есть МУР 3 — Елена Сергеевна Махова, капитан милиции
 2005 — Убить Бэллу — жена главврача психиатрической клиники
 2005 — Эшелон — Раечка
  — Бесы — Юлия Михайловна, губернаторша
 2006 — Кромъ — Марья Мефодьевна
 2006 — Нежный барс — Тоня, подруга Люды  — Гражданин начальник — Майя Михайловна Каюрова 2007 — Кука — Раиса Михайловна Савицкая, директор детского приюта 2007 — Репетитор — Ольга, подруга Ирины 2007 — Танец живота — Рита, подруга Нины  — Песочный дождь — Лиза  — Сваты 3 — Любовь Георгиевна, соседка Будько  — Гаражи — Эмма Павловна Кантораки 2010 — Ёлки — директор детдома 2010 — Когда зацветёт багульник — Вероника Петровна Короленко, сестра Алексея  — Лето Индиго — инопланетянка 2011 — Тунгусский метеорит — экскурсовод 2011 — Дело гастронома № 1 — Галина Брежнева  — Со мною вот что происходит — Ольга  — Сваты 6 — Любовь Георгиевна, соседка Будько  — Прошлым летом в Чулимске — Анна Хороших, буфетчица  — Левиафан — Горюнова, прокурор  — Провокатор — Алла Феликсовна, режиссёр кукольного театра  — Капитанша — Тетя Катя  — Графомафия — Надежда Павловна, главный редактор
  — Сваты 7 — Любовь Георгиевна, соседка Будько''

Режиссёр 
  — И был день…

Примечания

Ссылки 
 Маргарита Шубина на RUSACTORS
 Маргарита Шубина на РУСКИНО
 Маргарита Шубина в Театре Моссовета
 Интервью Маргариты Шубиной журналу «Сударушка»

Персоналии:Театр им. Моссовета